Horace Trumbauer (1868-1938), architecte américain ;
 Frankie Trumbauer (1901-1956), saxophoniste de jazz, compositeur et chef d'orchestre américain ;
 Lisa Trutkoff Trumbauer, auteure américaine.

Patronyme allemand